Poczet triumfatorów wielkoszlemowego turnieju tenisowego w Wimbledonie w grze pojedynczej.

Mecze finałowe (1877–2022)

Bibliografia 
 Mecze finałowe gry pojedynczej mężczyzn na oficjalnej stronie Wimbledonu

Wimbledon
Wimbledon